Banespa Open ist der Name folgender Tennisturniere:

 ATP Rio de Janeiro, Herrenturnier in Rio de Janeiro (1989, 1990)
 ATP São Paulo-2, Herrenturnier in São Paulo (1991 bis 1993)